XVI чемпионат мира по баскетболу прошёл в Турции с 28 августа по 12 сентября 2010 года. На чемпионате выступили 24 команды. В борьбе за право проведения первенства турецкая заявка обошла заявки Франции и совместную заявку Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии и Черногории и Словении. Чемпионом стала сборная США, в финале переигравшая сборную Турции со счётом 81:64.

Города и стадионы

Квалификация

Участники

Жеребьёвка

Составы

Соревнование 
 Везде указано местное время (UTC+3)

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

1/8 финала

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Классификация

Матчи за 5-8 места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Итоговое положение 

Победитель чемпионата выиграл право на участие в баскетбольном турнире Олимпиады-2012.

Составы сборных — призёров чемпионата

MVP чемпионата — самый ценный игрок 

 Кевин Дюрант

Символическая сборная турнира 
  Луис Скола
  Линас Клейза
  Кевин Дюрант
  Хедо Туркоглу
  Милош Теодосич

Статистические лидеры

Игрок за турнир 

Очки

Подборы

Передачи

Блок-шоты

Перехваты

Время на площадке

Игрок за игру

Команда за турнир 

Забито очков в среднем

Пропущено очков в среднем

Подборы

Передачи

Перехваты

Блок-шоты

Команда за игру

Бродкастеры

См. также 
 Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2010

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира 2010 года на сайте ФИБА

Чемпионаты мира по баскетболу
2010 год в баскетболе